Чемпионат УССР по футболу 1931 среди сборных команд городов стал 8-м первенством Украинской ССР.

Он был проведен с 22 мая по 3 июня 1931 года в рамках отборочного турнира к запланированной на лето 1931 Мировой Спартакиаде КСИ в Берлине. Матчи четвертьфиналов прошли в различных городах (Днепропетровске, Кадиевке, Сталино и Николаеве), полуфиналы и финал — в Харькове.

Победу в турнире впервые одержала команда Киева.

Организация и проведение турнира 
Футбольное первенство было проведено для тех лет сравнительно рано (в мае тогда только-только начинался футбольный сезон) и при фиксированном небольшом количестве участников (только «сильнейшие», по мнению , команды). Это было связано с тем, что данные соревнования фактически являлись отборочным турниром (Всеукраїнські добиральні змагання), проводимым с целью определения сильнейших футболистов и составлению сборной команды УССР для, в свою очередь, определения на следующем этапе сильнейших спортсменов страны для участия в начале июля в запланированной берлинской Спартакиаде КСИ (проводимая прокоммунистической организацией под контролем СССР, она должна была проходить одновременно с так называемой «буржуазной» рабочей Спартакиадой в Вене, проводимой ЛСИ — Люцернским Спортивным Интернационалом — и конкурировать с ней в рамках борьбы за приоритет в мировом рабочем спортивном движении; в конечном итоге власти Германии наложили запрет на ее проведение и она не состоялась).

К соревнованиям были допущены сборные следующих городов

 Харьков
 Киев
 Одесса
 Николаев
 Сталино
 Горловка
 Кадиевка
 Днепропетровск

Ход турнира 
Турнир проходил по «олимпийской» системе.

В случае ничьей в основное время назначалось дополнительное — 2 тайма по 15 минут, продолжавшееся, если победитель по его итогам не был выявлен, и далее до первого забитого мяча.

Многолетним фаворитам республиканских первенств — команде Харькова — на этом турнире вновь конкуренцию составила сильная команда киевлян на базе киевского «Динамо», футболисты которого уже несколько лет выступали стабильным составом. Не претерпев каких-либо особенных затруднений в предварительных играх, оба фаворита встретились в финале, где киевляне неожиданно легко обыграли именитых соперников на их поле. Они вели 3:0 уже в начале второго тайма  и победу не упустили, несмотря на возросшее давление хозяев в оставшееся время, взяв, тем самым, реванш за поражение в первенстве «Динамо» двухлетней давности в Киеве (динамовцы составляли подавляющее большинство игроков обеих сборных).

Турнирная сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоговое положение команд

Сборная Украинской ССР 

По результатам турнира для участия в чемпионате СССР (в рамках теперь уже Всесоюзных отборочных соревнований к Мировой Спартакиаде) была составлена сборная команда Украинской ССР. По регламенту соревнований, она включилась в борьбу с полуфинала, приняв в Харькове уже 10 июня сборную Закавказья.

Команда вышла на поле в составе

Бабкин (Харьков) — Кладько (Харьков), Свиридовский (Киев) — Тютчев (Киев), В.Фомин (Харьков), Привалов (Харьков) — Малхасов (Киев), Штрауб (Одесса), Г.Полегенький (Николаев), Паровышников (Харьков), Садовский (Киев)

Мозаично составленная из футболистов различных городов, абсолютно несыгранная команда была на домашнем стадионе разгромлена не самым сильным соперником (0:3) и выбыла из соревнований, формально заняв третье место, поскольку была сразу допущена в полуфинал.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Статистика RSSSF
 «Физкультура и Спорт», №№ 18, 19 за 1931
 «Фізкультурник України», №№ 10, 11, 12 за 1931
 Материалы украинской периодики — libraria.ua

Чемпионат УССР по футболу